Eriosynaphe kotschyana är en flockblommig växtart som beskrevs av Edward Fenzl. Eriosynaphe kotschyana ingår i släktet Eriosynaphe och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
kotschyana